Vidraria puede referirse a:

 el nombre común de la planta Clematis flammula; o
 el nombre común de la planta Clematis vitalba.